Hidroksiflavon se može odnositi na:

 3-Hidroksiflavon
 6-Hidroksiflavon